

Селище міського типу:
 Зайцеве — Донецька область, Бахмутський район
Села:
 Зайцеве — Автономна Республіка Крим, Чорноморський район
 Зайцеве — Дніпропетровська область, Синельниківський район
 Зайцеве — Донецька область, Бахмутський район
 Зайцеве — Луганська область, Сватівський район

 Зайцеве — колишнє село у Конотопському районі Сумської області.

Селище:
 Зайцеве — Чернігівська область, Новгород-Сіверський район

Залізниця:
 Зайцеве — залізнична станція Дніпровської дирекції залізничних перевезень Придніпровської залізниці

Зайцеве — село, Вітебська область, Вітебський район